Grüters ist der Name von

 Annette Grüters-Kieslich (* 1954), deutsche Humanmedizinerin und Hochschullehrerin
 Hugo Grüters (1851–1928), deutscher Dirigent, Geiger und Komponist
 Walter Grüters (1899–1974), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und -regisseur